Лассе Сван Хансен (; род. 31 августа 1983 года, Стевнс) — датский гандболист, известный по выступлению за немецкий клуб «Фленсбург-Хандевитт» и сборную Дании. Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2019 года, чемпион Европы 2012 года.

Карьера 
Лассе Сван Хансен начинал свою профессиональную карьеру в датском клубе «ГОГ Свендборг». В 2008 году Лассе Сван заключил контракт с клубом «Фленсбург-Хандевитт», где и закончил карьеру игрока в 2022 году.

Лассе Сван сыграл за сборную Дании 246 игр. За сборную Дании Лассе Сван сыграл 179 матчей и забил 415 голов. Лучший правый крайний олимпийского турнира 2016.

Награды 
 Олимпийских чемпион: 2016
 Чемпион Германии: 2018

Статистика 
Статистика Лассе Свана в сезоне 2018/19 представлена на 11.6.2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Фленсбурга»
 Профиль на сайте ЕГФ 
 

Гандболисты Дании
Игроки сборной Дании по гандболу
Олимпийские чемпионы от Дании
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы Дании по гандболу
Игроки ГК ГОГ
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»